Ямацурі (Фукусіма)
 Гора Ямацурі